Вытяжной шкаф — лабораторное оборудование, представляющее собой закрытую камеру с вытяжной вентиляцией для работы с летучими вредными веществами. Согласно классификации вентиляционного оборудования является полуоткрытым местным отсосом, предназначенным для проведения технологических процессов в лабораторных условиях.

Шкаф оборудуется прозрачной передней стенкой и, как правило, подводкой воды, газа и электричества. Столешница шкафа выполняется из химически стойких материалов.

Удаление воздуха из шкафа в зависимости от вида проводимых в нём технологических операций может осуществляться гравитационным (естественным) или механическим способом. Количество воздуха, удаляемого из шкафа, определяется токсичностью образующихся вредных веществ и температурой внутри шкафа.

См. также 
 Ламинарный бокс

Примечания

Ссылки 
 ГОСТ 23308-78*. Шкафы вытяжные радиохимические. Общие технические требования

Лабораторное оборудование
Вентиляционное оборудование
Шкафы